Romulus era el nombre en latín de Rómulo, el  fundador de la ciudad de Roma, pero también puede referirse a:
 Romulus (Míchigan), ciudad en el condado de Wayne, estado estadounidense de Míchigan.
 Romulus (Nueva York), pueblo en el condado de Seneca, estado estadounidense de Nueva York. 
 Romulus (cómic), supervillano de Marvel Comics.
 Romulus Gabor, exfutbolista rumano.
 Valerius Romulus, usurpador romano.
 Romulus (fabulista), autor latino.